Z10 oder Z 10 steht für:
 Blackberry Z10
 Nissan Cube Z10, siehe Nissan Cube #Cube Z10 (1998–2002)
 Toyota Soarer Z10, siehe Toyota Soarer#Serie Z10 (1981–1985)
 Z 10 Hans Lody, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine

Z10